Bartas ist ein  Familienname und Vorname der baltischen Herkunft.

Herkunft 
Der Name Bartas ist ein altpreussischer Name, ein Ethnonym (d. h. stammt und bedeutet Barten) und appellativer Personenname.

Weibliche Formen 
Barta
Bartė

Ableitung 
 Bartautas
 Bartenis
 Bartminas 
 Žibartas
 Žybartas

Namenstag 
Der Namenstag ist am 9. September.

Personen 

 Guillaume de Saluste du Bartas (1544–1590), französischer Schriftsteller des Barock
 Šarūnas Bartas (* 1964), litauischer Filmregisseur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Litauischer Personenname
Prußischer Personenname
Familienname